Жуйка — фізіологічний процес властивий жуйним тваринам.
 Жуйка — персонаж мультиплікаційного серіалу «Футурама»
 Жуйка для рук — пластична іграшка.
 Жуйка — український фільм режисера Ольги Макарчук.
 Жуйка — розмовна назва жувальної гумки.